Безіменна — річка в Україні, у Гайворонському й Благовіщенському районах Кіровоградської області. Права притока Синиці (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 15 км, похил річки — 4,3 м/км. Площа басейну 88,6 км².

Розташування 
Бере початок на південному сході від Берестяги. Тече переважно на південний схід через Таужне, Кам'яний Брід і впадає у річку Синицю, ліву притоку Південного Бугу.

Річку перетинає автошлях . Біля витоків річки розташована станція Таужня Південної залізниці на лінії Гайворон — Болеславчик.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 61. — (№ 915).
 
 Малі річки України
 Річки Кіровоградської області
 Річки басейну Південного Бугу
Річки Гайворонського району
Річки Благовіщенського району
Таужне
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці